Il doppio del torneo di tennis Tel Aviv Open 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Colin Dowdeswell e Zoltán Kuhárszky che hanno battuto in finale Peter Elter e Peter Feigl 6–4, 7–5.

Teste di serie 

 Tian Viljoen /  Danie Visser (semifinali)
 Richard Meyer /  Gilles Moretton (quarti di finale)

 Colin Dowdeswell /  Zoltán Kuhárszky (campioni)
 Rodney Crowley /  Rand Evett (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tel Aviv Open 1983